Der Rasen steht für:

 Rasen, kurz geschnittene Grasfläche
 eine niedrigwüchsige Pflanzengesellschaft als Biotoptyp, siehe Magerrasen
 die Spielfläche bei Rasensportarten, siehe Rasenspiel
 ein Flurname, siehe Wasen (Toponym)
 ein flächenhafter Bewuchs mit Mikroorganismen, siehe Bakterienrasen
 in der Heraldik eine Standfläche für Wappenfiguren, siehe Postament (Heraldik)
 Spurabstand auf dem Magnetband beim Schrägspurverfahren, siehe Schrägspuraufzeichnung #Aufbau
 Gesamtheit zweier Fraktionen der Südtiroler Gemeinde Rasen-Antholz: Oberrasen und Niederrasen
 Verfilmung eines Romans von Kōji Suzuki, siehe Spiral – The Ring II und Ring – Spiral

Das Rasen steht für: 
 das Verwenden von übermäßig hoher Geschwindigkeit, siehe Raser

Siehe auch:
 Raasen
 Raserei